Parios ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Athanasios Parios (≈1722–1813), griechischer Priestermönch, Lehrer, theologischer Schriftsteller, Heiliger der Griechisch-orthodoxen Kirche
 Giannis Parios (* 1946), griechischer Sänger